Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza (szw. Polsk–Svenska Handelskammaren) – organizacja, której celem jest inspirowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy obydwoma krajami.

Powstała jako następca działającej w latach 1992-1999 warszawskiej filii Szwedzko-Polskiej Izby Handlowej w Sztokholmie, mającej siedzibę m.in. przy ul. Jasnej 12 (1996), następnie zarząd Izby przeniesiono do Gdańska na ul. Chmielną 101/102 (2001-2017). Od lipca 2017 siedziba Izby znajduje się na ul. Bielańskiej 5 w Gdańsku.

Historia 
W okresie międzywojennym, od 1929, działała w Warszawie Polsko-Szwedzka Izba Handlowa (Svenska Handelskammaren i Polen), z siedzibą przy ul. Królewskiej 3 (1932-1939). Skupiała 154 członków. Swoją działalność izba kontynuowała (pod tym samym adresem) w okresie okupacji niemieckiej  pod nazwą Schwedische Handelskammer (1940-1942).

Propolski samorząd gospodarczy w Szwecji 
W 1929 powołano Szwedzko-Polską Izbę Handlową (Svensk-Polska Handelskammaren), która siedzibę miała przy Nybrogatan 9 (1930), Drottningatan 15 (1934), a następnie przy głównej ulicy Sztokholmu – Sveavägen 88 (1936-1938). Zrzeszała 100 członków.

Współcześnie funkcjonująca Szwedzko-Polska Izba Handlowa (Svensk-Polska Handelskammaren) miała siedzibę przy Blasieholmsgatan 4b (2004-2007), przy Klarabergsviadukten 70 (2012), obecnie w Bonnierhuset przy Torsgatan 21 (2016).

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 książki adresowo-telefoniczne

Zobacz też 
 Business Sweden
 Ambasada Szwecji w Polsce

Linki zewnętrzne 
 strona Szwedzko-Polskiej Izby Handlowej

Izby gospodarcze
Gospodarka Szwecji
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-szwedzkie